Allsvenskan 2003 kan syfta på:

Fotbollsallsvenskan 2003 (herr)
Damallsvenskan 2003
Allsvenskan i handboll för herrar 2003